Dunton – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Dunton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Dunton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)